Perametsa (Peipsiääre), dorp in de gemeente Peipsiääre, Estland
Perametsa (Võru), dorp in de gemeente Võru vald, Estland